Лукасовский профессор математики () — именная профессура в Кембриджском университете.

Одна из самых престижных академических должностей в мире. Учреждена в 1663 году преподобным Генри Лукасом (1610—1663), английским священником и политиком, выпускником Кембриджского университета, членом парламента в 1640—1648 годах. Официально утверждена указом короля Карла II 18 января 1664 года.

Генри Лукас завещал Кембриджскому университету свою библиотеку (4 тыс. книг) и землю, которая давала доход в 100 фунтов в год, для финансирования должности профессора математики.

Список Лукасовских профессоров

Ссылки 
 Lucasian Chair.org